Auguste Junod (1828-1900), banquier et personnalité politique neuchâteloise, en Suisse. 
 Auguste Junod (1877-1927), distillateur d'absinthe français et aviateur.
 Charles-Henri Junod (1795-1843), ingénieur et conseiller d’État de Neuchâtel, en Suisse
 François Junod (1959- ), fabricant d'automates suisse.
 Greg Junod (1988- ), pilote de moto suisse.
 Grégoire Junod (1975- ), personnalité politique suisse, actuel syndique de Lausanne.
 Henri-Alexandre Junod (1863-1934), ethnographe suisse.
 Huguette Junod (1943- ), écrivaine et féministe suisse.
 Jean-Michel Junod (1916-2010), auteur suisse.
 Louis Junod (1906-1985), historien et professeur à l’université de Lausanne, en Suisse.
 Lucette Junod-Pellaton (1932- ), écrivain et poétesse suisse.
 Marcel Junod, (1904-1961), médecin genevois, membre du Comité International de la Croix-Rouge.
 Nathalie Junod Ponsard (1961-), artiste visuelle française.
 Pascal Junod (1957- ), personnalité politique suisse.
 Philippe Junod (1938-  ), historien de l’art suisse.
 Raymond Junod (1932- ), personnalité politique suisse.
 Roger-Louis Junod (1923-2015), écrivain suisse.

Homophones